Franz von Roques ist der Name folgender Personen:

* Franz von Roques (Geistlicher) (1826–1887), deutscher Pfarrer
 Franz von Roques (Offizier) (1877–1967), deutscher General der Infanterie